Зинаида Александрова:
 Александрова, Зинаида (урождённая Белкина; род. 1953) — советская и израильская шашистка.
 Александрова, Зинаида Евгеньевна (1913—2006) — русская переводчица, автор «Словаря синонимов русского языка».
 Александрова, Зинаида Николаевна (1907—1983) — русская советская поэтесса и переводчица.